Auvergne je lahko:
 Auvergne (provinca)
 Auvergne (regija)
 Bleu d'Auvergne - sir